Debaser peut faire référence à plusieurs œuvres :
 une chanson des Pixies sortie en 1989 : Debaser ;
 une bande dessinée de Raphaëlle Marx publiée à partir de 2008 : Debaser.
 une salle de concert à Stockholm.